Лагуна дел Буро има више значења:

 Лагуна дел Буро (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лагуна дел Буро (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику